Мюленбах — многозначный термин.

Фамилия 
 Мюленбах, Карл (Ка́рлис Ми́ленбахс, 1853—1916) — латышский языковед, педагог, переводчик.

Топоним 
 Мюленбах — коммуна в Германии.
 Мюленбах (приток Верре) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия. Общая длина реки 2,3 км.
 Мюленбах (приток Эггеля) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия. Общая длина реки 9,1 км.
 Мюленбах (приток Остбаха) — река в Германии, протекает по земле Рурский район.